Игорь Петрович Свирид (род. 24 июля 1986 года) — казахстанский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2011 года, известен по участию в турнирах ACA, ACB, ONE Championship. Бывший чемпион ACB в среднем весе, бывший чемпион ONE Championship в среднем весе.

Титулы 
 Absolute Championship Berkut 
 Чемпион в среднем весе (2014).
 ONE Championship 
 Чемпион в среднем весе (2014).

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|18-10
|Аманжол Турабаев
|Решением судей
|Bushido Kazakhstan - Grand Prix 93 kg
|11 ноября 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-10
|Сейтбек Есиркепов
|Нокаутом
|Bushido Kazakhstan - Grand Prix 93 kg
|11 ноября 2021
|align=center|3
|align=center|0:26
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-10
|Исмаил Алижапаров
|Нокаутом
|Bushido Kazakhstan - Grand Prix 93 kg
|11 ноября 2021
|align=center|2
|align=center|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-10
|Элбек Ураимов
|Сабмишном ()
|Bushido Kazakhstan Grand Prix 84 kg
|9 сентября 2021
|align=center|1
|align=center|2:13
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-10
|Жан Кенжебаев
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Bushido Kazakhstan Grand Prix 84 kg
|9 сентября 2021
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-10
|Кайрат Кабдрашов
|Сабмишном ()
|Bushido Kazakhstan Grand Prix 84 kg
|9 сентября 2021
|align=center|2
|align=center|0:30
|
|
|-
|Поражение
|align=center|12-10
|Черси Дудаев
|Решением (единогласным)
|ACA 121: Гасанов - Дипчиков
|9 апреля 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|12-9
|Хусейн Халиев
|Решением (единогласным)
|ACA 116: Балаев - Фроес
|18 декабря 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-8
|Адриано Родригес
|Решением (единогласным)
|GFC 23 Gorilla Fighting 23
|25 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|11-8
|Валерий Мясников
|Решением (единогласным)
|ACA 94 Krasnodar
|30 марта 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|11-7
|Хюн Гйу Лим
|Решением (единогласным)
|Double G FC 1 - Double G Fighting Championship
|18 ноября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|11-6
|Ибрагим Чужигаев
|Решением (единогласным)
|ACB 80 Burrell vs. Tumenov
|16 февраля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
|Роланд Камбал
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 69 Young Eagles 22
|9 сентября 2017
|align=center|2
|align=center|1:11
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-5
|Алексей Тарханов
|Решением (раздельным)
|Legion Fighting Championship Universal Battle Among Professional
|30 июля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|9-5
|Эли Эскиев
|Решением (раздельным)
|ACB 60 Agujev vs. DeVent
|13 мая 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
|Джо Рей
|Сабмишном (удушение сзади)
|BFC Battlefield: The Great Beginning
|18 марта 2017
|align=center|1
|align=center|3:31
|
|
|-
|Поражение
|align=center|8-4
|Ясубей Эномото
|Решением (единогласным)
|ACB 50 Stormbringer
|18 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
|Луис Сантос
|Решением (единогласным)
|One Championship Titles and Titans
|27 августа 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
|Виталий Бигдаш
|Техническим нокаутом (удар коленом и добивание)
|One Championship - Tigers of Asia
|9 октября 2015
|align=center|2
|align=center|0:36
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Леандро Атаидес
|Техническим нокаутом (удары)
|One FC 22 - Battle of Lions
|7 ноября 2014
|align=center|1
|align=center|0:17
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Рамзан Алгериев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 9
|22 июня 2014
|align=center|1
|align=center|3:32
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Ахмед Асхабов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 7
|18 мая 2014
|align=center|1
|align=center|2:27
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Муслим Хизриев
|Техническим нокаутом (удары)
|Absolute Championship Berkut  - Grand Prix Berkut 6
|20 апреля 2014
|align=center|2
|align=center|1:12
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Ибрагим Чужигаев
|Решением (раздельным)
|Absolute Championship Berkut  - Grand Prix Berkut 3
|16 марта 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Рашид Алиев
|Нокаутом (удар)
|Alash Pride - Great Battle 2
|19 декабря 2013
|align=center|1
|align=center|1:14
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Дмитрий Войтов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ProFC 48 - East/West
|24 апреля 2013
|align=center|2
|align=center|3:38
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Андрей Кошкин
|Сабмишном (удушение сзади)
|Siberian League - Siberia vs. Kazakhstan
|8 апреля 2013
|align=center|1
|align=center|3:50
|
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Кви Юн Джо
|Сабмишном (удары)
|KF-1 - MMA World Competition
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Сеул, Южная Корея
|
|}

Статистика в любительском ММА 

|-
|Победа
|align=center|4-0
|Ринат Фахретдинов
|Решением (единогласным)
|MPF Moscow Open Pankration Cup 2013
|23 февраля 2013
|align=center|1
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Шахбан Шерифов
|Решением (единогласным)
|MPF Moscow Open Pankration Cup 2013
|23 февраля 2013
|align=center|1
|align=center|4:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Нурбек Усубалиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Kyrgyzstan Vale Tudo Federation of Mix Fighting Eurasian Cup 2012
|4 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|0:55
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Умид Давлатов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Kyrgyzstan Vale Tudo Federation of Mix Fighting Eurasian Cup 2012
|4 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|1:41
|
|
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Казахстана
Чемпионы ONE Championship

Ссылки 
 Профиль Игоря Свирида на сайте Sherdog.com